Le qualificazioni del singolare femminile del Citi Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Aravane Rezaï (qualificata)
  Michelle Larcher de Brito (qualificata)
  Jana Čepelová (qualificata)
  Lauren Davis (ultimo turno)

  Alison Riske (ultimo turno)
  Tamaryn Hendler (primo turno)
  Gabriela Paz (ultimo turno)
  Jennifer Elie (qualificata)

Qualificate

  Aravane Rezaï
 

  Jana Čepelová
  Jennifer Elie

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Citi Open 2012
WTA Tour 2012